Walpole (municipalitat rural), terme municipal a la província de Saskatchewan (Canadà)
 Walpole (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nou Hampshire
 Horace Walpole (1717 – 97), Earl d'Orford, polític, historiador, literat i antiquari britànic
 Robert Walpole (Houghton, Norfolk, 1676 – Londres, 1745), polític britànic